Componente eletrônico
 Componente de software
 Componente curricular
 Componente elétrico
 Componente psicológico
 Componentes simétricas
 Vídeo componente

Desambiguação